Castelfidardo peut faire référence à:
 Castelfidardo est une commune italienne d'environ  habitants, située dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale. 
 Castelfidardo est une frégate cuirassé à voile et à vapeur de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina), lancé en 1863.
 Le Castelfidardo est un destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien de la classe Curtatone, de la Regia Marina, lancé en 1922.